Devotion, album de Beach House
Devotion, album de Jessie Ware